Карл Август Вильгельм Берендс (; 19 апреля 1759, Анклам — 1 декабря 1826, Берлин) — немецкий , врач, . Доктор медицины.
С 1815 года – директор берлинской больницы Шарите.

Биография 
Изучал медицину в университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере, затем до 1780 года – в университете Вены.

В 1788 году стал профессором медицины в университете Виадрины. В 1811 году после закрытия Виадрины перешел в университет Бреслау. Был его первым ректором в 1811-1812 году.

В 1815 году был назначен профессором медицины в Берлинском университете и директором берлинской больницы Шарите.

В 1789 году Берендс опубликовал труд «Über den Unterricht junger Ärzte am Krankenbett» («Воспитание молодых врачей у постели больного»), в котором описал свой опыт работы во Франкфурте. 

С 1793 года – член Леопольдины.

Вскоре после смерти в 1826 году его бывший ученик Карл Сунделин опубликовал лекции Берендса по практической медицине («Vorlesungen über die praktische Arzneiwissenschaft»).

Избранные труды 
Über den Unterricht junger Ärzte am Krankenbett. 1789
Über die Unsicherheit der Kennzeichen des Todes, in Hinsicht auf den bei verstorbenen *Schwangeren zu unternehmenenden Kaiserschnitt.
Handbuch Innere Krankheiten.

Примечания

Ссылки 
Karl August Wilhelm Berends

Члены Леопольдины
доктора медицины
Ректоры Вроцлавского университета
Преподаватели университета Виадрина
Профессора Берлинского университета